Константиновская:

Россия 
 Константиновская — деревня, Котласский район, Архангельская область
 Константиновская — деревня, Шенкурский район, Архангельская область
 Константиновская — деревня, Афанасьевский район, Кировская область
 Константиновская — станица, Курганинский район, Краснодарский край
 Константиновская — станица Области Войска Донского, в настоящее время город Константиновск в Ростовской области на реке Дон
 Константиновская — станица, Пятигорск, Ставропольский край
Константиновская батарея (Севастополь)

Украина 
 Константиновская — станица в Донецкой области Украины.

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Константиновск